Top Heatseekers pode se referir da dois rankings organizados pela revista estadunidense Billboard: Heatseeker Albums Chart ou o Heatseeker Songs Chart. São dois rankings que têm como objetivo de publicar as vendas de artistas novos e em crescimento. Foram criados pela revista em 1993. 

Tabelas musicais da Billboard